Constantin Romanov se poate referi la:

Marele Duce Constantin Pavlovici al Rusiei (1779–1831), al doilea fiu al împăratului Pavel I
Marele Duce Constantin Nicolaievici al Rusiei (1827–1892), al doilea fiu al împăratului Nicolae I
Marele Duce Constantin Constantinovici al Rusiei (1858–1915), al doilea fiu al Marelui Duce Constantin Nicolaievici
Prințul Constantin Constantinovici al Rusiei (1891–1918), fiu al Marelui Duce Constantin Constantinovici